Pölland ist der Name folgender Orte:

  Pölland (Gemeinde Irschen), Ortschaft von Irschen, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
  Pölland (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von St. Stefan an der Gail, Bezirk Hermagor, Kärnten
  Pölland (Gemeinde Oberlienz), Ortsteil von Oberlienz, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Polland